St. Joseph’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Joseph’s Episcopal Church (5930 Woodward Ave., Detroit, Michigan), NRHP-ID 82002908
 St. Joseph’s Episcopal Church (8850 Woodward Ave., Detroit, Michigan), NRHP-ID 82002909
 St. Joseph’s Episcopal Church (Fayetteville, North Carolina), NRHP-ID 82003447